een navigatieterm, zie Poolshoogte (term)
 een heuvel in Boswachterij Odoorn, zie Poolshoogte (heuvel)